Kulmberg ist der Name folgender Orte:
 Kulmberg (Gemeinde Allerheiligen), Ortsteil von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kulmberg (Gemeinde Feldbach), Ortsteil von Feldbach Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 
 Kulmberg, deutscher Name des Ortschaft Hum pri Ormožu der Stadt Ormož (deutsch: Friedau) im Nordosten Sloweniens

Kulmberg ist der Name folgender Berge:
 Kulmberg (Frankenwald), 726 Meter hoher Berg im Frankenwald bei Schlegel in Thüringen